Великопо́стная вече́рня — первое в суточном круге богослужение, совершаемое, преимущественно, в будничные дни Великого поста православной церкви. Великопостная вечерня служится только когда на Утрени особым образом поётся Аллилуиа. От вседневной вечерни, от малой вечерни и от великой вечерни, великопостная вечерня отличается, прежде всего, скорбными покаянными напевами, и своим окончанием с земными поклонами при произнесении молитвы Ефрема Сирина.

Начало 
Великопостная вечерня начинается как обычная вседневная вечерня после 9-го часа:
 Священник отверзает завесу за царскими вратами, из алтаря через северную диаконскую дверь выходит на амвон и возглашает: «Благословен Бог наш…».
 Чтец: «Аминь». «Прииди́те, поклони́мся…» (трижды) и предначинательный Псалом 103 (иерей в это время молча читает 7 светильничных молитв).
 Великая ектения.
 18-ая кафизма. На 5-й седмице Великого поста — очередная рядовая кафизма. Во время этой кафизмы перед Литургией преждеосвященных Даров в алтаре преждеосвященный Агнец с престола переносится на жертвенник. Если накануне совершалось Всенощное бдение, например воскресное, то кафизмы на вечерне нет.

Стихиры на Господи воззвах 
«Го́споди воззва́х…» и продолжение псалмов 140, 141, 129 и 116. Из них берутся отдельные стихи в качестве припевов перед каждой стихирой на «Господи воззвах…».
 
На Крестопоклонной седмице и на отдание Благовещения порядок пения стихир может быть особым.

Во время пения стихир совершается обычное каждение всего храма.

Вход, прокимен, паремии

В воскресенье вечером 
Вход с кадилом. «Све́те Ти́хий…». Диакон или священник возглашает: «Проки́мен вели́кий, глас осмы́й…»

Хор за диаконом повторяет соответствующий прокимен, также повторяет его и после каждого стиха, возглашённого диаконом. Закрываются царские врата. «Сподо́би, Го́споди…». Священнослужители переодеваются в темные облачения. Диакон [или иерей в епитрахили (в приходских храмах — и в фелони, если он служит один без диакона)] выходит для произношения просительной ектении на солею перед царскими вратами, певцы поют эту ектению и последующие не обычным, но печальным великопостным напевом.

В обычные дни 
Входа нет:
 Чтец (или хор): «Све́те Ти́хий…».
 Диакон с го́рнего ме́ста в алтаре возглашает: «Во́нмем».
 Иерей: «Мир всем».
 Чтец: «И ду́хови твоему́».
 Диакон: «Прему́дрость. Во́нмем».
 Чтец — «Прокимен, глас…» первой паремии Триоди.
 Хор поёт прокимен.
 Чтец произносит стих прокимна.
 Певчие снова повторяют этот прокимен.
 Чтец возглашает первую половину прокимна.
 Клирос допевает окончание прокимна.
 Диакон: «Прему́дрость».
 Чтец: «Бытия́ чте́ние».
 Диакон: «Во́нмем».
 Чтение первой паримии.
 По окончании паремии диакон: «Во́нмем».
 Чтец — прокимен второй паремии Триоди, со стихом.
 Диакон: «Прему́дрость».
 Чтец: «При́тчей чте́ние».
 Диакон: «Во́нмем».
 Чтение второй паремии.
 «Сподо́би, Го́споди…».
 Просительная ектения.

Переход вечерни в Литургию преждеосвященных Даров 
Вход с кадилом (или с Евангелием, если полагается чтение Евангелия в полиелейный или храмовый праздник, и в первые три дня Страстно́й седмицы).

«Све́те Ти́хий…». По окончании первой паремии священник, крестообразно осеняя народ, воздвигает свечу с кадилом, возглашая:

По окончании второй паремии царские врата отверзаются. Трио и хор попеременно поют великий прокимен со стихами:

Сослужащие предстоятелю иереи и все молящиеся во время пения Да исправится молитва моя… становятся на колени и стоят так до окончания всех четырёх стихов. Священник во время пения этих стихов, стоя перед престолом, совершает каждение. При пении на клиросе «Да исправится…» после стиха: «Не уклони́ сердце…» иерей переходит к жертвеннику и кадит жертвенник. Затем отдает кадило диакону и отходит к престолу, преклоняет колена и повергается ниц пред престолом, а диакон продолжает кадить Святые Дары до окончания пения, после чего предстоятель произносит молитву Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.

Далее следует сама Литургия преждеосвященных Даров.

Стиховные стихиры 
После «Сподо́би, Го́споди…» и просительной ектении, певцы поют из Триоди стихиры на стиховне с обычными припевами. «Сла́ва, и ны́не…» — Богородичен там же.

При совершении Пассии 
На «Сла́ва, и ны́не…» поется стихира Великого Пятка: «Тебе́, оде́ющагося…». Во время пения этой стихиры отверзаются царские врата и из алтаря предстоятель несет Евангелие, ему предшествует свещеносец; за предстоятелем идут прочие священники по старшинству. Евангелие полагается на аналой перед большим Распятием, и совершается полное каждение храма.

Затем следует акафист Божественным Страстям Христовым, причем 1-й кондак хор начинает петь сразу после стихиры «Тебе́, оде́ющагося…». По окончании каждения священнослужители снимают головные уборы. Во время акафиста диакон непрерывно кадит Крест, а на 11-м икосе обычно совершается малое каждение.

По окончании акафиста возглашается прокимен, глас 4-й:

Хор повторяет прокимен, диакон возглашает стих:

Читается одно из четырёх Евангелий о Страданиях Христовых.

После пения антифона «Днесь ви́сит на Дре́ве…» или по отпусте вечерни произносится проповедь о страданиях Спасителя.
 Далее следует сугубая ектения «Помилуй нас, Боже…» и коленопреклоненная молитва ко Господу Иисусу распятому из акафиста.
 Затем хор поет стихиру Великой Субботы: «Прииди́те, ублажи́м Ио́сифа приснопа́мятнаго…». Священнослужители, совершив три земных поклона, прикладываются ко Кресту и направляются в алтарь. Предстоятель с амвона благословляет народ Евангелием и уносит его в алтарь. Царские врата затворяются. Молящиеся прикладываются ко Кресту.

Окончание великопостной вечерни 
 Канонарх возглашает: «Сла́ва и ны́не, глас…»
 Хор поёт: «И ны́не…» и Богородичен с окончания стихир на стиховне этой вечерни.
 Чтец: «Ныне отпущаеши…» и Трисвято́го по «Отче наш…»
 священник из алтаря через северную диаконскую дверь выходит на солею, становится на амвон и возглашает: «Я́ко Твое́ есть Ца́рство…»
 Клирос поёт:

 При пении священник на амвоне со всеми прихожанами делают первый земной поклон. Клирос поёт тем же напевом:

 Всеми совершается второй земной поклон. Певчие хора продолжают петь:

 Третий поклон, и далее пение без земных поклонов:

 Чтец произносит: «Господи помилуй» 40 раз, далее:

 Священник:

 Чтец:

 Священник, продолжая стоять на амвоне, возглашает Молитву Ефрема Сирина:

 Священник вместе со всеми в храме совершает земной поклон, а затем продолжает:

 Иерей на амвоне и все присутствующие кладут второй поклон, после чего батюшка заканчивает молитву:

 Совершается третий земной поклон.

На Страстной седмице 
 В этот период используется только Триодь кроме случая, если случится праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
 На вечерне читается Евангелие.

Примечания

Ссылки 
Православное богослужение
Чинопоследования
Литургика
Великий пост